Rzeki:
 Łososina – lewy dopływ Dunajca
 Łososina – nazwa oboczna Wiernej Rzeki, lewego dopływu Białej Nidy

Miejscowości w Polsce:
 Łososina Dolna
 Łososina Górna